famille
 famille Mordini, une famille patricienne de Florence ;

pesonnalités
 Antonio Mordini (1819-1902), un patriote du Risorgimento et un sénateur du Royaume d'Italie ;
 Stefano Mordini (1968-), un réalisateur et producteur de cinéma italien.

Patronyme italien